Ґуна ( - нитка) - поняття індійської філософії.

Гуна — прізвище словацького походження.

 Ріхард Гуна () - словацький хокеїст.
 Роберт Гуна () - словацький хокеїст.
 Рудолф Гуна () - словацький хокеїст.

Словацькі прізвища